Валенти́н Серге́евич Окорочко́в (19 марта 1980, Орёл, СССР) — российский футболист, полузащитник и нападающий.

Карьера

Клубная 
Воспитанник СДЮШОР-3 города Орёл. Профессиональную карьеру начал в июле 1997 года в клубе «Моздок», в том сезоне провёл за команду 17 матчей, в которых забил 4 гола. В следующем году сыграл 14 матчей, в которых забил 3 гола, в лиге и 1 встречу провёл в Кубке России. По завершении сезона отправился на просмотр в московский «Локомотив», которому в итоге не подошёл. В 1999 году играл за «Моздок» до июня, проведя за это время 8 матчей, в которых забил 5 мячей, в лиге и 1 встречу в Кубке, после чего перешёл в «Кубань», где и доиграл сезон, проведя 20 матчей, забив 4 гола и став, вместе с командой, победителем зоны «Юг» Второго дивизиона, кроме того, сыграл и в обоих матчах финальной серии за право выхода в Первый дивизион против тольяттинской «Лады», где по сумме двух встреч «Кубань» уступила.

В 2000 году сыграл 34 матча, в которых забил 8 мячей, в лиге и снова стал, вместе с командой, победителем зоны «Юг» Второго дивизиона, снова сыграл в обоих матчах финальной серии, где на этот раз «Кубань» по сумме двух встреч победила саранскую «Светотехнику» и вышла в Первый дивизион. Помимо этого, сыграл в том году 6 встреч в Кубке России.

В сезоне 2001 года провёл 28 матчей, в которых забил 2 мяча, в первенстве и 3 матча в Кубке, вместе с командой стал бронзовым призёром Первого дивизиона. В следующем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 1 гол, в лиге. В сезоне 2003 года сыграл 35 матчей, забил 2 мяча и стал, вместе с командой, серебряным призёром Первого дивизиона, что давало право выхода в Премьер-лигу. Кроме того, сыграл 3 матча в Кубке страны. В течение этих нескольких лет, проведённых в «Кубани», Валентин был одним из определявших лицо клуба игроком, стал за это время любимцем болельщиков, несмотря на что, всё-таки был выставлен руководством клуба, с подачи тогдашнего главного тренера команды Николая Южанина, на трансфер. В 2004 году, после ухода из «Кубани», перешёл в воронежский «Факел», в состав которого был заявлен 21 апреля, сыграл в том сезоне 24 матча, забил 1 мяч и стал, вместе с командой, победителем зоны «Центр» Второго дивизиона. В следующем сезоне провёл за «Факел» 21 матч и забил 3 гола в первенстве, и ещё 1 встречу сыграл в Кубке, после чего был отзаявлен 19 августа. 23 августа 2005 года был официально дозаявлен в состав курского «Авангарда», где и доиграл сезон, проведя 15 матчей и забив 4 мяча в ворота соперников.
В период межсезонья тренировался сначала с «Авангардом», но после конфликта с руководством клуба, покинул его. Затем в феврале отправился на сборы с «Кубанью», но почти сразу получил травму голеностопа, а пока восстанавливался, «Кубань» уже полностью укомплектовала состав, и Валентину в нём места не нашлось. После этого поехал на просмотр в нижегородский «Спартак», с которым отношения тоже не сложились. В итоге Окорочков вернулся в «Факел», в котором и начал следующий сезон, сыграв 21 матч и забив 1 гол в первенстве, и ещё 1 встречу проведя в Кубке России. Но задержаться в Воронеже Валентину и на этот раз не удалось, 24 июля он был отзаявлен. Уже на следующий день, 25 июля 2006 года, Окорочков пополнил ряды белгородского клуба «Салют-Энергия», где и доиграл сезон, проведя 19 матчей и забив 1 мяч. Примечательно, что летом его хотел видеть в составе своей команды возглавлявший тогда «Кубань» Павел Яковенко, однако руководство клуба не смогло договориться с агентом игрока, которому принадлежал его трансферный лист. В 2007 году Валентину всё-таки удалось вернуться в «Кубань», контракт с которой он заключил перед последним предсезонным сбором команды. Но в ходе сезона закрепиться в основном составе не смог, сыграл за «Кубань» в чемпионате лишь 1 раз: 23 июня, выйдя на замену Александру Лебедеву на 65-й минуте матча 14-го тура против казанского «Рубина», тем самым, дебютировав в Премьер-лиге. Помимо этого, провёл в том сезоне 26 матчей и забил 1 гол за дублирующий состав клуба, который по итогам сезона занял 3-е место. В период межсезонья тренировался в «Кубани», на первом сборе выпускался тогдашним главным тренером команды Александром Тархановым в основном составе, однако по окончании сбора стало известно, что руководство клуба решило от услуг Валентина отказаться. Сезон 2008 года провёл в новороссийском «Черноморце», за который сыграл 35 матчей и забил 6 мячей в первенстве, и ещё 1 встречу провёл в Кубке, после чего перешёл в «Балтику», с которой подписал контракт в январе 2009 года, и в состав которой был заявлен 19 марта. В том сезоне сыграл за «Балтику» 34 матча в первенстве и 3 встречи в Кубке страны. В 2010 году вернулся в «Черноморец», с которым подписал двухлетний контракт. В том сезоне провёл 24 матча и забил 9 мячей в лиге, благодаря чему стал в третий раз в карьере и впервые в составе «Черноморца» победителем зоны «Юг» Второго дивизиона. Кроме того, сыграл в том году 5 встреч и забил 1 гол в Кубке России.

В сборной 
Выступал в составе юношеской сборной России до 18 лет, был одним из её лидеров.

Достижения

Командные 
 «Кубань»
2-е место в Первом дивизионе России (выход в Высший дивизион): (1)
 2003

Личные 
 Лучший полузащитник зоны «Юг» Второго дивизиона России: 2010

Личная жизнь 
Женат, в семье двое детей.

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Моздок»
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Салют» Белгород
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Русичи-Орёл»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Орёл»